Krøyer är ett efternamn, som burits av bland andra:
Hans Ernst Krøyer (1798–1879), dansk musiker, bror till Henrik Nikolai Krøyer
Henrik Nikolai Krøyer (1799–1870), dansk zoolog, bror till Hans Ernst Krøyer, fosterfar till Peder Severin Krøyer
Karl Krøyer (1914–1995), dansk fabrikör, uppfinnare och generalkonsul
Marie Krøyer (1867–1940), dansk konstnär
Peder Severin Krøyer (1851–1909), dansk konstnär

Se även 
 Henrik Krøyer Holme, en grupp av öar i Grönland 
 Balladen om Marie Krøyer, en dansk-svensk 2012 film 

Danska efternamn